Dieser Artikel befasst sich mit der niederländischen Fußballnationalmannschaft während der Fußball-Europameisterschaft 1988

EM-Qualifikation 
Die Niederlande qualifizierten sich relativ souverän für die EM-Endrunde, wobei nach dem Zypern Spiel (Rauchbombe) ein dunkler Schatten auf dem Gesamtergebnis lag.
In der ersten Instanz wertete die UEFA das Spiel mit 3:0 für Zypern, was nun den Griechen die Chance gab, die Niederländer im Abschlussspiel mit einem Sieg noch vom ersten Platz zu verdrängen. Die UEFA knickte jedoch in der zweiten Instanz ein und entschied auf ein Wiederholungsspiel. Daraufhin bestritt Griechenland das letzte Spiel gegen die Niederlande nur noch mit einer B-Auswahl.

|}

Spielergebnisse

EM-Endrunde

Kader

Vorrunde (Gruppe 2) 
Die Niederlande verloren zwar ihr Auftaktspiel gegen die UdSSR, aber mit zwei Siegen gegen England und Irland erreichte man dennoch als Zweiter das Halbfinale.

|}

Halbfinale

Finale

Literatur 
 Hardy Grüne: Fußball EM Enzyklopädie. 1960–2008. AGON Sportverlag, Kassel 2004, ISBN 3-89784-241-6.
 
 

1988
Niederlande